Rueber ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Rueber-Staier (* 1951), österreichische Schauspielerin und ehemalige Miss World
 Hans Rueber zu Pixendorf (1529–1584), österreichisch-ungarischer General

Siehe auch:

 Rüber, ein Ort in Rheinland-Pfalz